DRM puede hacer referencia a:

 Digital Radio Mondiale estándar de radiodifusión digital sonora.
 Digital Rights Management (DRM), en español "gestión de derechos digitales".
 Direct Rendering Manager.
 DRM, grupo musical japonés, especializado en tecno-rumba